Matej Mišič, slovenski hokejist, * 8. avgust 1983, Bled.

Mišič je bil večino dosedanje kariere član kluba HK Slavija, nazadnje v sezoni 2007/08 pa igral za KHL Medveščak.

Pregled kariere

|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 5
| 4.00
| .818
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12.00
| .810
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 15
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.82
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
|
| 17
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 22
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 5
| 19
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.40
| .879
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 15
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 4
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .857
|
| 0
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 8
| 19
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 19
| 19
|
|
|
|
| 2.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 07/08
|
| 3
| 3
|
|
|
|
| 2.21
| .902
|
| 4
| 4
|
|
|
|
| 4.65
| .830
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti KHL Medveščak